Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 2009 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Kim Clijsters je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

 Dinara Safina (tretji krog)
 Serena Williams (polfinale)
 Venus Williams (četrti krog)
 Jelena Dementjeva (drugi krog)
 Jelena Janković (drugi krog)
 Svetlana Kuznecova (četrti krog)
 Vera Zvonarjova (četrti krog)
 Viktorija Azarenka (tretji krog)
 Caroline Wozniacki (finale)
 Flavia Pennetta (četrtfinale)
 Ana Ivanović (prvi krog)
 Agnieszka Radwańska (drugi krog)
 Nadja Petrova (četrti krog)
 Marion Bartoli (drugi krog)
 Samantha Stosur (drugi krog)
 Virginie Razzano (prvi krog)

<li>  Amélie Mauresmo (drugi krog)
<li>  Li Na (četrtfinale)
<li>  Patty Schnyder (drugi krog)
<li>  Anabel Medina Garrigues (drugi krog)
<li>  Zheng Jie (tretji krog)
<li>  Daniela Hantuchová (četrti krog)
<li>  Sabine Lisicki (drugi krog)
<li>  Sorana Cîrstea (tretji krog)
<li>  Kaia Kanepi (prvi krog)
<li>  Francesca Schiavone (četrti krog)
<li>  Alisa Klejbanova (prvi krog)
<li>  Sybille Bammer (prvi krog)
<li>  Marija Šarapova (tretji krog)
<li>  Alyona Bondarenko (drugi krog)
<li>  Jelena Vesnina (tretji krog)
<li>  Ágnes Szávay (prvi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji 
{{8TeamBracket-Tennis5
| RD1=Četrtfinale
| RD2=Polfinale
| RD3=Finale
| team-width=175
| RD1-seed1= 
| RD1-team1= Yanina Wickmayer
| RD1-score1-1=7
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Kateryna Bondarenko
| RD1-score2-1=5
| RD1-score2-2=4
| RD1-score2-3= 
| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Melanie Oudin
| RD1-score3-1=2
| RD1-score3-2=2
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=9
| RD1-team4= Caroline Wozniacki
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3= 
| RD1-seed5=18
| RD1-team5= Li Na
| RD1-score5-1=2
| RD1-score5-2=4
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6=WC
| RD1-team6= Kim Clijsters
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3= 
| RD1-seed7=10
| RD1-team7= Flavia Pennetta
| RD1-score7-1=4
| RD1-score7-2=3
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Serena Williams
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3= 
| RD2-seed1= 
| RD2-team1= Yanina Wickmayer
| RD2-score1-1=3
| RD2-score1-2=3
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=9
| RD2-team2= Caroline Wozniacki
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3= 
| RD2-seed3=WC
| RD2-team3= Kim Clijsters
| RD2-score3-1=6
| RD2-score3-2=7
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Serena Williams
| RD2-score4-1=4
| RD2-score4-2=5
| RD2-score4-3= 
| RD3-seed1=9
| RD3-team1= Caroline Wozniacki
| RD3-score1-1=5
| RD3-score1-2=3
| RD3-score1-3= 
| RD3-seed2=WC
| RD3-team2= Kim Clijsters
| RD3-score2-1=7
| RD3-score2-2=6
| RD3-score2-3= 
}}

Zgornji del
1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del
5. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog
| RD1-seed01=8
| RD1-team01= V Azarenka 
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= A Dulgheru 
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= M Domachowska
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=3
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04=

6. del

8. del

| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=7
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= A Kerber
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= A Petkovic 
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3=3
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= M Czink 
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= ME Camerin 
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= A Glatch 
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= S Williams 
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=15
| RD2-team01= S Stosur
| RD2-score01-1=5
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= V King 
| RD2-score02-1=7
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= T Bacsinszky 
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=1
| RD2-seed04=22
| RD2-team04= D Hantuchová 
| RD2-score04-1=5
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6
| RD2-seed05= 
| RD2-team05=

Viri 
 

Ženske posamično
2009